Мірабіліт — мінерал класу сульфатів, водний сульфат натрію
 Мірабіліт — селище, Кулундинський район, Алтайський край, Росія